Säsongen 2014/2015 var Nybro Vikings sjätte säsong sedan återkomsten till Hockeyettan. Höstsäsongen såg bra ut med en femteplats i Hockeyettan Södra vilket var en framgång jämfört med föregående säsongs niondeplats. Vårsäsongen gick sämre och slutade med en tredjeplacering i vårserien och missad plats i playoff, men med god marginal till kvalserieplatserna. Tränare Andreas Holfelt summerade säsongen med orden "Vi har tagit ett kliv framåt mot vad vi har varit tidigare och gjort en godkänd säsong totalt." I övrigt präglades säsongen av att Division 1 som säsongen 2012/13 hade 56 lag i sex serier, nu var nere i 48 lag och fyra serier samt bytt namn till Hockeyettan.

Händelser i och kring föreningen
Årsmöte hölls den 17 juni i Victoriahallens VIP-avdelning. Det redovisades att föreningen gjort ett resultat på  kr. Tommy Håkansson omvaldes som föreningens ordförande, till styrelsen valdes Magnus Hammarstedt, Oskar Fransson, Märit Truuts, Niklas Ekander, Lars-Gunnar Hellström, Markus Lund och Fredrik Erikson.

I Nybro startas en ny ishockeyförening, Nybro Flames, som ställer upp i Division 3 och drar storpublik för den nivån.

Förhandstips 
I tidningen Smålänningen tippade Magnus Blom Vikings på en niondeplats och tillade "Kan säkert överraska i en del matcher, men håller inte i längden". I tidningen Östran tippade Henrik Eriksson Vikings på en åttondeplats med kommentaren "Bra målvakter, hyfsad forwardsuppsättning, stort frågetecken för backsidan. Tunn, skadekänslig trupp." Ytterligare ett tips publicerades av Östran samma dag och där hamnade Vikings på en niondeplats med följande bedömning: "mitt tips är att Vikings spelar säsongens sista match när fortsättningsserien avslutas i mitten av februari. När man ser på var Nybro Vikings befinner sig i dag, både som förening och som lag, är det en sportslig framgång."

Försäsong 
Ispremiären hölls 11 augusti inför omkring 400 åskådare.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Grundserien 
Inledningsvis gick det bra och i början av oktober ledde Vikings serien. Den 9 oktober blev det seriefinal borta mot Kristianstad, men matchen blev aldrig spännande. KIK vann enkelt med 3–0 och Vikings rasade till en femteplats i serien. Den nya serien Hockeyettan innebar att de fyra främsta lagen fick spela vidare i Allettan efter jul. Vikings hade länge chansen att komma med till Allettan men en förlust mot Varberg den 2 november gjorde att man föll man till en sjätteplats i tabellen och den 30 november stod det klart att man inte längre kunde nå Allettan. Visserligen vann Vikings sin match, men var också beroende av att Troja eller Tingsryd förlorade sina matcher och det gjorde de inte. I början av december förlorade dessutom Vikings sin poängkung Rickard Palmberg till Södertälje. Vikings var inte ensamma om att bli av med sina bästa spelare, Vimmerby tappade tre spelare under tiodagarsperiod, och i tidningarna blev det debatt om hur rimliga de allsvenska klausulerna i spelarnas kontrakt egentligen var. I Östra Småland skrev Henrik Eriksson under rubriken "Ettan plundras av Hockeyallsvenskan" att "klausulerna devalverar hockeyettan". Trots missad alletta sågs Vikings höstsäsong som en framgång i de flesta kretsar.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Vårserien 
Efter att ha förlorat poängkungen Rickard Palmberg tog styrelsen beslutet att inte ersätta honom med någon ny spelare. Det fanns helt enkelt inte pengar. Fansen rasade, men i tidningen Östra Småland får klubbstyrelsen stöd av Henrik Eriksson som menade att Vikings ekonomiska problem måste lösas först. Han jämförde med Helsingborgs HC som begärt sig själva rekonstruktion efter att skulderna nått en miljon kronor. För Vikings var skulderna redan uppe i 2,5 miljoner kronor. Vårserien blev hur som helst en besvikelse. Vikings fick med sig flest bonuspoäng från grundserien och startade vårserien som serieledare, men 18 januari har man åtta poäng upp till Kallinge-Ronneby på andraplatsen. Ganska snart fick man ge upp hoppet om att nå playoff (de två främsta lagen i serien gick till playoff) och istället inrikta sig på att slippa kvalet. I och med seger mot Varberg den 4 februari (efter en rejäl utskällning i båset från tränare Holfelt) var kontraktet för nästa säsong så gott som säkrat.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Publik
Vikings var ett det lag som drog mest hemmapublik i Hockeyettan, trea i Hockeyettan Södras publikliga och största publiken i södra vårserien. Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Trupp

Spelarstatistik 
Grundserien

Vårserien

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Vårserien

Transaktioner 
När säsongen inleddes hade Vikings fyra spelare på kontrakt: Chris Nybeck, Erik Lindström, David Algulin och Robin Wengdahl.

Nyförvärv 
 9 maj: Troy Davenport, målvakt och säsongens supporterspelare, återkommer till föreningen.
 2 juni: Rasmus Djerf
 18 juni: Andreas Anarp och Victor Bohman, juniorer som får kontrakt med A-laget.
 20 juni: Viktor Bolin från Falu IF.
 15 juli: Henrik Sirbäck
 17 juli: Viktor Jonsson
 25 juli: Jack Berger
 28 juli: Markus Piispanen
 1 oktober: Pontus Engström får en månads tryout-kontrakt.
 6 oktober: Andrew Kurlandski
 7 januari: Jonny Ågren gör comeback i en match mot Varberg p.g.a. skador och sjukdomar i laget.

Förlängningar 
 17 april: Andreas Holfelt, huvudtränare och sportchef.
 23 april: Martin Olsson
 24 april: Pelle Karlsson
 30 april: Sebastian Andersson, målvakt.
 5 maj: Marcus Mellström Denna säsong i rollen som back.
 6 maj: Tobias Gyllenhammar
 16 maj: Robin Larsson och Kristian Frisk.
 2 juni: Per Wallin, assisterande tränare
 4 juni: Rickard Palmberg
 17 juni: Patrik Fransson

Lämnar 
 26 mars: Jonny Ågren går sin sista match och lägger därefter skridskorna på hyllan.
 2 april: Henric Gustavsson slutar som sportchef.

 23 april: Jesper Eriksen, Carl Ackered, Emanuel Åström och Simon Nordh.
 2 juni: Viktor Alm slutar, Sebastian Benker byter klubb.
 10 juli: Johan Torudd lämnar för Kalmar HC i Division 2.
 25 juli: Marcus Kvillner, slutar.
 8 september: Chris Nybeck, bryter kontraktet för studier.
 1 december: Rickard Palmberg lämnar för Södertälje SK och spel i Hockeyallsvenskan.
 25 juni: Rickard Fernholm

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Nybro Vikings-tidningen 2014/2015
Nybro Vikings partnerkatalog 2014/2015

Ishockeysäsongen 2014/2015 efter lag
Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015